Строум () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Ділан Строум (1997) — канадський хокеїст.
 Раян Строум (1993) — канадський хокеїст.

Англійські прізвища